Новополе () — названия населённых пунктов.

Польша 
 Новополе (Журоминский повят) — село в Журоминском повяте Мазовецкого воеводства;
 Новополе (Млавский повят) — село в Млавском повяте Мазовецкого воеводства;
 Новополе (Тарнувский повят) — село в Тарнувском повяте Малопольского воеводства;